Андрей Вячеславович Дмитриев (род. 25 марта 1957, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский дизайнер, декоратор и архитектор. Работал в России, Италии, Голландии и Англии. Статьи о Дмитриеве были опубликованы в таких знаменитых журналах, как New York Times, World of Interiors, Architectual Digest, Salon и AD Italia.

Биография 
Родился 25 марта 1957 года в Ленинграде. Является внуком известного советского пианиста Павла Серебрякова. Закончил французское отделение филологического факультета Ленинградского университета. Работал в секции автоспорта Лесотехнической Академии. Некоторое время жил в Амстердаме, затем переехал обратно в Петербург. Профессионально начал заниматься дизайном интерьеров в 90 годы. Владел антикварными магазинами в Амстердаме и Флоренции. Среди известных проектов — Старое Кафе, Ресторан Ресторан, Bellini, Il Palazzo, Makiкафе и Фонтанка 8.В 2003 году отвечал за оформление русского павильона книжной ярмарки во Франкфурте. В 2004 оформил сборник стихов поэта Андрея Родионова «Пельмени устрицы». В 2005 участвовал в жюри, на премии Национальный бестселлер.

Среди людей, повлиявших на него, называет Ролана Барта, Бодрийяра и Лотмана, художников Давида Штернберга, Шардена и Питера Класса, а также американского фотографа . Положительно отзывается о таких дизайнерах, как Жак Гарсиа, Аксель Ферфорд, Альберто Пинто и Жак Гранж. Свободно владеет английским, итальянским и французским языками. Кроме того, содержит коллекцию картин ленинградских новых художников и некрореалистов, таких как Тимур Новиков, Иван Сотников, Андрей Крисанов и Олег Котельников.

На данный момент, живет с семьей в Италии.

Примечания

Ссылки 
 https://www.elledecoration.ru/interior/flats/v-gostyah-u-dekoratora-andreya-dmitrieva/
 http://www.sobaka.ru/oldmagazine/glavnoe/13175
 https://www.youtube.com/watch?v=9daUfCYoF1Y&t=1792s
 https://www.youtube.com/watch?v=C-X0xnlJ4g0&t=240s
 http://www.andreidmitriev.com/?Press/Haute-Sackcloth-Hits-Russia
 http://www.andreidmitriev.com/?Press/Andrei-the-Great
 http://www.vd-zr.ru/articles/177/
 https://web.archive.org/web/20180720154614/http://design-union.ru/component/content/article/117-4designers/3455-50-evenings-dmitriev
 https://salon.ru/article/andrej-dmitriev-3391
 https://salon.ru/creator/andrej-dmitriev-2257
 https://www.dp.ru/a/2002/08/09/Andrej_Dmitriev_Dekorat
 http://design.sobaka.ru/dmitriev
 https://www.youtube.com/watch?v=MFt4deaw_9w
 http://www.wday.ru/dom-eda/interer/top-10-luchshie-dizajnery-interera/2/
 http://www.vprigorode.ru/magazine/05_2017/andrey_dmitryev_ya_vizhu_interyer_kak_tekst/
 https://adresaspb.ru/category/citizens/people-art/dmitriev/

Дизайнеры интерьеров
Антиквары по алфавиту
Андрей Дмитриев